Рудзинец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гливицкий повят, Силезское воеводство. Население — 10 692 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Солецтва 
 Бойшув
 Быцина
 Видув
 Жечице
 Клещув
 Ланы
 Лигота-Лабендзка
 Лонча
 Невеше
 Некармя
 Плавнёвице
 Понишовице
 Рудзинец — центр гмины
 Рудно
 Слупско
 Тацишув
 Хехло

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Гливицкий повет